

Patronyme 

 André Drut (1764-1818), général de division français ;
 Guy Drut (1950-), athlète et homme politique français.

Homonymie de patronyme